Léauté ist der Familienname folgender Personen:

 André Léauté (1882–1966), französischer Physiker
 J.-F. Léauté (aktiv ca. 1790–1830), französisch-schwedischer Miniaturmaler
 Henry Léauté (1847–1916), französischer Ingenieur